Louis Périn ou 'Louis Perin peut faire référence à :
 Lié Louis Périn (1753-1817), portraitiste et miniaturiste français ;
 Louis Périn (1871-1940), architecte français ;
 Louis Perin (né en 1948), écrivain italo-français.